♠Warpath steht für:

 Warpath (Tabletop), Science-Fiction Tabletop der Firma Mantic
Warpath, ein Weltraum Computerspiel von Synthetic Reality, das 1994 für Windows erschien
 Warpath (Computerspiel), Computerspiel von Digital Extremes, das 2006 erschien
 Warpath (Band), Thrash-Metal-Band aus Hamburg

 Warpath, der Originaltitel des Westerns Am Marterpfahl der Sioux